Чемпионат России по хоккею с мячом 2014/2015 — 23-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2014/2015 .

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

Первый этап. На первом этапе, с 8 ноября 2014 года по 25 февраля 2015 года, команды играют в двухкруговом турнире с разъездами (по одному матчу на своём поле и на поле соперника).

Второй этап. К соревнованиям второго этапа допускаются команды, занявшие 1—8 места, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала состоят из трёх матчей (до двух побед), первая на поле команды занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и третья (если понадобиться) на поле команды занявшей место выше. Игры 1/4 финала проводятся 28 февраля и 3 марта (дополнительная игра — 4 марта).

Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на своём поле, а третью и, в случае необходимости, четвёртую, на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 7—8, 11—12 и 14 марта.

Чемпион России определяется в результате проведения одной финальной игры. Финальная игра пройдёт 21 марта 2015 года в Хабаровске.

Участники 
В Суперлиге чемпионата страны по хоккею с мячом 2014/2015 принимают участие 13 команд:
  
1. «Динамо» (Москва)

2. «Зоркий» (Красногорск)

3. «Водник» (Архангельск)

4. «Родина» (Киров)

5. «Старт» (Нижний Новгород)

6. «Динамо» (Казань)

7. «Волга» (Ульяновск)

8. «Уральский трубник» (Первоуральск)

9. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

10. «Кузбасс» (Кемерово)

11. «Енисей» (Красноярск)

12. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

13. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Регулярный чемпионат

Плей-офф 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

1/4 финала. 28 февраля, 3 и 4 марта
 
 «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) − 6:5 − 2:15; 2:11
 «Зоркий» (Красногорск) − СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − 5:1 − 4:8; 1:4.
 «Родина» (Киров) − «Байкал-Энергия» (Иркутск) − 9:6 − 2:5; 3:5.
 «Водник» (Архангельск) − «Динамо» (Москва) − 4:7 − 1:6

 1/2 финала. 7, 8 и 11 марта

 «Динамо» (Москва) − «Байкал-Энергия» (Иркутск) − 6:3, 5:1 − 5:1.
 «Енисей» (Красноярск) − СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − 9:2; 2:0 − 5:3.

 Матчи за 3 − 4 место. 17 и 20 марта.

 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − «Байкал-Энергия» (Иркутск) − 5:3 − 2:6.
Финал. 21 марта

 «Енисей» (Красноярск) − «Динамо» (Москва) − 5:2.

Классификационные матчи 
За 5—8-е места

За 9—13-е места

Высшая лига 

Соревнования прошли с 25 ноября 2014 по 9 марта 2015 года. 26 команд были разделены на три группы.

Первая группа

Вторая группа 

 Примечание: за участие 10 декабря в матче «Локомотив» — «Универсал» незаявленного игрока команде «Локомотив» засчитано поражение и сняты три очка в турнирной таблице 2-й группы.

Третья группа

Финальный турнир 
В финале, прошедшем в Мурманске с 3 по 9 марта 2015 года должны были участвовать по две лучшие команды из каждой группы. Но в связи с отказом команды «Восток»
(Арсеньев) была допущена команда «Знамя-Удмуртия»
(Воткинск). Победитель турнира «Мурман» (Мурманск) завоевал право выступать в Суперлиге в следующем сезоне, однако вынужден был отказаться от участия в Кубке России по хоккею с мячом 2015 года и в Чемпионате России среди команд Суперлиги 2015/2016 гг. в связи с недостаточным финансированием и будет выступать в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги.

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2014
 Плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России среди команд Суперлиги - 2014-2015 Федерация хоккея с мячом России

2015